Глухарёв — русская фамилия, женская форма Глухарёва.

Известные носители фамилии 
 Глухарёв, Алексей Николаевич (род. 1959) — российский художник-ипполог, живописец, график.
 Глухарёв, Василий Геннадьевич (род. 1980) — российский ориентировщик на лыжах.
 Глухарёв, Виктор Яковлевич (1922—1978) — лётчик, старший лейтенант; Герой России.
 Глухарёв, Владислав Петрович (род. 1939) — советский футболист и тренер.
 Глухарёв, Иван Никитич (1809 — не ранее 1840) — русский писатель, автор исторических романов.
 Архимандрит Макарий (Глухарёв, Михаил Яковлевич) (1792—1847) — российский православный миссионер, переводчик Библии; канонизирован.

 Глухарёва, Мария Павловна (род. 1927) — учитель географии. Герой Социалистического Труда.

Другое 
 Глухарёв переулок — улица в Москве (Красносельский район).